Синилов — фамилия. Известные носители:
 Синилов, Кузьма Романович (1902—1957) — советский военачальник.
 Синилов, Сергей Петрович (род. 1974) — белорусский футболист.